Col nome di Arbitrati di Vienna (o Premi di Vienna o Diktat di Vienna) sono note due decisioni arbitrali italo-tedesche del biennio 1938-1940 che assegnarono all'Ungheria notevoli incrementi territoriali ai danni di Cecoslovacchia e Romania, superando così definitivamente gli antichi equilibri del Trattato di pace del Trianon.

 Primo arbitrato di Vienna – del 2 novembre 1938, che obbligò la Cecoslovacchia a cedere vaste porzioni della Slovacchia meridionale e della Rutenia subcarpatica all'Ungheria.
 Secondo arbitrato di Vienna – del 30 agosto 1940, che costrinse la Romania a cedere una parte della Transilvania all'Ungheria.